Priorat steht für: 
 einen  von einem Prior geleiteter monastischer Konvent, siehe Abtei#Priorate
 eine Provinz mancher Orden, siehe Provinz#Provinzen im kirchlichen Bereich
 Priorat (Comarca), ein katalanischer Bezirk
 Priorat (Weinbaugebiet), ein katalanisches Weinbaugebiet

Siehe auch:
 Prior